Osoby o tym nazwisku:
 Kuttipuzha Krishna Pillai - indyjski dziennikarz i filozof
 Łazarz Pillai – rzymskokatolicki męczennik
 Narayana Krishna Pillai - indyjski biolog
 P. Krishna Pillai - indyjski komunista
 Stephen Antony Pillai – rzymskokatolicki duchowny